Kiten peut désigner :
Kiten, logiciel libre d'apprentissage aux kanjis, incluant des dictionnaires anglais-japonais et japonais-anglais, fonctionnant sous GNU/Linux ;
en bulgare (le nom étant écrit Китен) :
Kiten, ville bulgare de l'obchtina de Primorsko, située dans l'oblast de Bourgas ;
Kiten, village bulgare de l'obchtina de Provadiya, situé dans l'oblast de Varna.